Topònims:
 Charlton (Greenwich) barri de la ciutat de Londres.
 Charlton (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Biografies:
 Charlton Heston (1924 - 2008), actor i director nord-americà de teatre i cinema.
 Dave Charlton, pilot de curses automobilístiques sud-africà que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Robert Charlton, futbolista anglès que ocupava la posició de migcampista.
 Miscel·lània: Charlton Athletic Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Londres.